Retablo de Todos los Santos puede referirse a:
Cualquier retablo que se asocie a la advocación de Todos los Santos.
El del monasterio de Sant Cugat, de Pere Serra (1375).
El denominado en alemán Allerheiligenbild, conocido también como Adoración de la Trinidad, de Alberto Durero (1511).